Blacktail Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blacktail Peak (Lake County, Montana)
 Blacktail Peak (Sanders County, Montana)
 Blacktail Peak (Texas)
 Blacktail Peak (Wyoming)